Hapoël Rishon LeZion :
 Hapoël Rishon LeZion, club de handball situé à Rishon LeZion en Israël;
 Hapoël Rishon LeZion, club de basket-ball situé à Rishon LeZion en Israël;
 Hapoël Rishon LeZion, club de football situé à Rishon LeZion en Israël.